Данил Евгеньевич Шилков (род. 25 сентября 1982, Свердловск) — российский политик, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, в 2016—2019 гг. — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, .

Биография 
Окончил УГТУ-УПИ, факультет гуманитарного образования по специальности «Менеджмент организации: Управление проектами» в 2004 году. В 2016 году окончил «Высшую Школу Экономики и Менеджмента Уральского Федерального Университета». Аспирант кафедры «Экономической теории».

С 18 сентября 2016 года Депутат Государственной Думы. Член политической партии ЛДПР. Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Заместитель председателя Комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

25 сентября 2019 г. Госдума назначила Данила Шилкова аудитором Счетной палаты Российской Федерации (СП РФ). Его депутатские полномочия были прекращены досрочно. Освободившийся мандат перешел Максиму Зайцеву.

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены ЛДПР
Аудиторы Счётной палаты России
Счётная палата Российской Федерации